PS se poate referi la:

 Palestina, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .ps, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Palestina
 Palau, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Limba paștună (afgană), codul ISO 639-1
 Post Scriptum, expresie latină pentru textul de la sfârșitul unei scrisori
 PostScript, limbaj de descriere a paginilor și un limbaj de programare folosit în principal în desktop publishing
 Adobe PhotoShop, program pentru calculator pentru editare de imagini
PlayStation Sony, consola de jocuri fabricata de compania Sony

Legături externe 

 
  „PS” la acronymfinder.com

Acronime de două litere